Солдатское — село в Острогожском районе Воронежской области.

Административный центр Солдатского сельского поселения.

География 
Село Солдатское расположено на левом берегу р. Потудань (приток Дона).

Находится в 25 км от районного центра — города Острогожска и в 86 км от города Воронежа. Через село проходит автотрасса Воронеж—Луганск (Р194).

Улицы 

Улицы в селе вытянуты параллельно реке (Ленина, 1 Мая). Восточная часть села тянется двумя улицами (Новая, Мира) в северо-восточном направлении, между прудом и лесом. В восточной части современного села находится территория бывшей Песковатки. Северная часть этого населённого пункта расположена в некотором удалении от реки, в окружении леса. Южная часть вытянута вдоль р. Потудань.

Население

История 
Село основано во второй половине XVII века коротоякскими солдатами после формирования первых солдатских полков у Белгородской черты. В настоящее время в границы села включена бывшая деревня Песковатка, также расположенная на левом берегу Потудани, ниже Солдатского по течению.

В 1705 году, согласно переписи Воронежской епархии, в с. Солдатское уже была церковь. Следующая деревянная церковь Св. Афанасия была выстроена в селе в 1744 году.

В 1850 году в отчёте Генерального штаба о Солдатском было сказано:

«Село на местности открытой и песчаной, левого берега р. Потудани, в расстоянии около версты. Церковь деревянная с деревянно-решетчатою оградою. Близ сего села находится на реке водяная мельница с довольно хорошо устроенной плотиной. Поселяне сего селения занимаются преимущественно хлебопашеством и отчасти пчеловодством».

В 1859 году численность населения села составляла 1006 человек, которые проживали в 156 дворах. В Песковатке было 98 дворов и 741 житель. В 1900 году в Солдатском было 1682 жителя, 236 дворов, 8 общественных зданий, школа, водяная мельница, 1 винная и 2 мелочных лавки. В деревне Песковатка насчитывалось 150 дворов, 1141 житель, 4 общественных здания, 1 винная и 1 мелочная лавки. При водяной мельнице Березкина проживали 11 человек.

В 1906 году в Солдатском было 276 дворов, 1969 жителей, в земской школе обучались 60 детей, в приходской — 28. В Песковатке в 174 дворах проживали 1475 человек.

В 1913 году в Солдатском была выстроена кирпичная церковь Святого Афанасия, являющаяся памятником архитектуры. В облике этой крупной церкви сочетаются элементы русской и византийской архитектуры. В начале XX века в Песковатке была выстроена Никольская каменная церковь, показанная на довоенных планах и упомянутая в списках закрываемых в 1922 году церквей.

На территории Солдатского находится братская могила № 369, в которой захоронено 66 советских воинов, погибших в ходе боёв за село в 1943 году.

Инфраструктура 
В 1974 году институтом «ЦЧОГипросельхозстрой» был выполнен проект планировки и застройки Солдатского. В 1980 году в селе, являвшемся центральной усадьбой колхоза им. Ленина, было 570 дворов и  В 2009 году в Солдатском проживал 1021 человек, работали школа, ФАП, СДК на , магазины и кафе.

Застройка села сформирована двумя массивами, разделёнными автодорогой Воронеж—Луганск. Западная часть ограничена дорогой на Репьёвку (с севера) и р. Потудань (с юга). Здесь находятся Афанасьевская церковь при кладбище, больница, школа, магазины, построенные ещё в 1970—1980-е годы.

Известные люди 
Уроженцами Солдатского также являются Герои Советского Союза А. И. Леженин и А. Г. Мачнев, богослов Г. Я. Прозоров, историк Н. А. Решетов.

См. также 
 Солдатское (Старооскольский городской округ)

Примечания

Ссылки 
 Солдатское (село)

Населённые пункты Острогожского района